Eleanor Francis "Glo" Helin, född 19 november 1932, död 25 januari 2009, var en amerikansk astronom, tidigare verksam vid Near Earth Asteroid Tracking, ett forskningsprogram som letar efter jordnära asteroider. Helin, som gick i pension 2002, hann under sin karriär upptäcka 903 asteroider, bland dem de två första Aten-asteroiderna (en grupp asteroider som går mycket nära jorden), och flera kometer.

Asteroiden 3267 Glo är uppkallad efter henne.

Karriär
Under tidigt 70-tal tog Eleanor Helin initiativ till och startade Planet-Crossing Asteroid Survey (PCAS) vid Palomarobservatoriet. PCAS upptäckte tusentals asteroider, och hittade omkring 30 procent av alla jordnära objekt vi känner i dag. Helin koordinerade under 80-talet också International Near-Earth Asteroid Survey (INAS), en internationell förlängning av PCAS-arbetet vid Palomarobservatoriet. Sedan 1995 arbetade hon vid det då nystartade Near-Earth Asteroid Tracking-programmet.

1997 belönades Helin med amerikanska Jet Propulsion Laboratorys JPL Award for Excellence för sitt arbete vid Near-Earth Asteroid Tracking.

Upptäckter

Ett urval av de asteroider Eleanor Helin upptäckt själv eller tillsammans med andra med upptäcktsdatum, asteroidtyp och eventuell medupptäckare:

2062 Aten, 7 januari 1976 (Aten-asteroid)
2135 Aristaeus, 17 april 1977 (Apollo-asteroid, med Schelte J. Bus)
3360 Syrinx, 4 november 1981 (Apollo-asteroid, med R. Scott Dunbar)
1983 LC, 13 juni 1983 (Apollo-asteroid, med R. Scott Dunbar)
3752 Camillo, 15 augusti 1985 (Apollo-asteroid, med Maria A. Barucci)
3757 Anagolay, 14 december 1982 (Amor-asteroid)
4015 Wilson-Harrington, 15 november 1979 (asteroid och komet)
4034 Vishnu, 2 augusti 1986  (Apollo-asteroid)
4197 Morpheus, 11 oktober 1982  (Apollo-asteroid, med Eugene M. Shoemaker)
5653 Camarillo, 21 november 1992 (Amor-asteroid, med Kenneth J. Lawrence)
6456 Golombek, 27 juli 1992 (Amor-asteroid, med Kenneth J. Lawrence)
9969 Braille, 27 maj 1992 (med Kenneth J. Lawrence)
26858 Misterrogers, 21 mars 1993

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Källor

Se även
:Kategori:Astronomiska upptäckter av EF Helin
2285 Ron Helin

Kvinnor
Amerikanska astronomer under 1900-talet
Födda 1932
Avlidna 2009